Andreas Achenbach (1815-1910), peintre paysagiste allemand ;
 Oswald Achenbach (1827-1905), peintre allemand ;
 Heinrich von Achenbach (1829-1899), juriste et homme politique prussien puis allemand ;
 Gustav Wilhelm von Achenbach (1847-1911), inventeur allemand ;
 Maximilian Achenbach (1856-1898), ténor allemand ;
 Benno von Achenbach (1868-1936), inventeur allemand, fils du peintre Oswald Achenbach ;
 Ernst Achenbach (1909-1991), juriste et diplomate allemand et nazi.

Autre 
 Affaire Ernst Achenbach (1970), affaire révélée par Beate Klarsfeld